Татьяна Владимировна Загорская (; 7 января 1960 — 19 ноября 2008) — советская и белорусская шахматистка, мастер спорта СССР (1981).

Одна из сильнейших шахматисток Белоруссии 1980—1990-х гг.

Чемпионка Белорусской ССР 1982 (1—2 с Э. Э. Хоровец) и 1983 гг. Чемпионка Белоруссии 1992, 1994 и 1996 гг.

В составе сборной Белорусской ССР участница Спартакиад народов СССР 1983 и 1991 гг., командного чемпионата СССР 1981 г.

В составе сборной Белоруссии участница четырех шахматных олимпиад (1994, 1996, 1998 и 2000 гг.) и командного чемпионата Европы 1992 г.

С 2009 г. в Минске проводится мемориал Загорской.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Т. Загорской в базе Chessgames
 Личная карточка Т. Загорской  на сайте 365Chess

Шахматисты СССР
Шахматисты Белоруссии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам